Die Scottish Football League Division Two wurde 1924/25 zum 26. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die sechsundzwanzigste Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1924/25 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Dundee United, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Clydebank den Aufstieg in die Division One sicherte. Der FC Johnstone und Forfar Athletic stiegen in die Division Three ab.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1924/25 bei statto.com

Fußballsaison 1924/25
1924 25